José Buitrago puede referirse a:

 José Buitrago Yañez (1954–), artista fotográfico español.
 José Hernando Buitrago Arango (1970–), árbitro de fútbol colombiano.